Примера Дивисьон 1963 () — 33-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1963 на rsssf.com

1963
Аргентина
1963 год в Аргентине